Bastija ima više značenja:
 Bastija
 Bastija (Ankona)
 Bastija (Asti)
 Bastija (Firenca)
 Bastija (Mantova)
 Bastija (Masa-Karara)
 Bastija (Padova)
 Bastija (Pjačenca)
 Bastija (Savona)
 Bastija (Venecija)
 Bastija (Verčeli)
 Bastija (Vičenca)